Поуль Хаге (; 16 марта 1906, Браннелеу — 11 декабря 1984, Нествед) — датский шахматист, .

Четырёхкратный чемпион (1937, 1938, 1949 и 1950 гг.) и неоднократный призёр чемпионатов Дании. В составе сборной Дании участник неофициальной шахматной олимпиады 1936 г. и нескольких международных матчей.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Дании